Anthem bezeichnet

 Anthem, englische Chorkomposition mit geistlichem Text

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anthem (Arizona)
 Anthem (West Virginia)

Musik:
 Anthem (Band), japanische Heavy-Metal-Band
 Anthem (Lied), Lied von Deep Purple (1968)
 Anthem, Lied von New Seekers (1978)
 Anthem, Lied von Leonard Cohen (1992)

 Anthem Records, kanadisches Plattenlabel
Alben:
 Anthem (Black Uhuru)
 Anthem (Less Than Jake)
 Anthem (Steve Lacy)
 Anthem (Toyah)
 Anthems (Kerry Ellis)
 Anthems (Laibach)

Sonstiges:
 Anthem (Versicherung), US-amerikanischer Versicherungsanbieter
 Anthem (Computerspiel), Online-Actionspiel, 2019
 Anthem (Novelle) von Ayn Rand, 1938, 
 Anthem (Film), Musikvideo, 1991